Паник — фамилия и топоним:
 Паник, Рихард (род. 1991) — словацкий хоккеист. 
 Паник — село в Боснии и Герцоговине.
 Паник — деревня в Вологодской области России.
 Паник — деревня в Саратовской области России.

См. также 
 Panik (значения)